

Astronomia 
3451 Mentor – asteroide troiano

Cinema 
Mentor – film del 2006 diretto da David Langlitz

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Mentor – città della Contea di Campbell, Kentucky
Mentor – township della Contea di Cheboygan, Michigan
Mentor – township della Contea di Oscoda, Michigan
Mentor – città della Contea di Polk, Minnesota
Mentor – città della Contea di Lake, Ohio
Mentor – città della Contea di Clark, Wisconsin
Mentor-on-the-Lake – città della Contea di Lake, Ohio

Persone 
 The Mentor (Loyd Blankenship) – hacker statunitense

Altro 
Mentor, persona che fa da guida e da consigliere ad una persona con minore esperienza